Astoria (Dacota do Sul) — cidade da Dacota do Sul
Astoria (Illinois) — vila do Illinois
Astoria (Oregon) — cidade do Oregon
Astoria (Queens) — bairro do distrito de Queens, em Nova Iorque
 Waldorf Astoria New York — hotel de Nova Iorque

Desambiguações de topônimos